Freedman ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Freedman (1890–1984), amerikanischer Industrieller und Antizionist
 Bob Freedman (1934–2018), amerikanischer Jazzmusiker und Arrangeur

 Dougie Freedman (* 1974), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Estelle Freedman (* 1947), amerikanische Historikerin

 James O. Freedman (1935–2006), US-amerikanischer Pädagoge und Hochschulpräsident
 Jerrold Freedman (* 1941), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Joel Freedman (um * 1943), amerikanischer Filmemacher und Improvisationsmusiker
 Lawrence Freedman (* 1948), britischer Politikwissenschaftler und Militärhistoriker
 Lori Freedman (* 1958), kanadische Bassklarinettistin
 Maurice Freedman (Maler) (1908–1985), amerikanischer Maler 
 Maurice Freedman (1920–1975), britischer Anthropologe und Ethnologe
 Michael Freedman (* 1951), amerikanischer Mathematiker
 Nancy Freedman (1920–2010), amerikanische Schriftstellerin

 Stuart J. Freedman (1944–2012), amerikanischer Physiker
 Wendy Freedman (* 1957), kanadische Astronomin

Siehe auch:
 Friedman
 Friedmann
 Fridman